Valerijan ili Valerian se može odnositi na:

Osobe 
 Valerijan (car) (200. – 260), rimski car 253. – 260.
 Valerijan II. (? – 257.), sin Galijena
 Valerianus Magnus (1586. – 1661.), talijanski kapucinski misionar u srednjoj Europi
 Valerijan Albanov (1881. – 1919.), ruski moreplovac
 Valerijan A. Frolov (1895. – 1961.), sovjetski vojskovođa
 Valerian Gracias (1900. – 1978.), indijski rimokatolički kardinal
 Valerian Gribayedoff (1858. – 1908.), rusko-američki novinar
 Valerijan Madatov (1782. – 1829.), ruski princ i vojskovođa
 Valerian Ruminski (1967. – ), američki pjevač
 Valerijan Sokolov (1946. – ), bivši ruski amaterski boksač
 Valerian Trifa (1914. – 1987.), rumunjski pravoslavni svećenik i fašistički aktivist

Sveci 

 Valerijan iz Abbenze (377. – 457.), biskup Abbenze
 Valerijan, biskup Akvileje (4. stoljeće)
 Valerijan, muž Svete Cecilije
 Valerijan, biskup Biskupije Auxerre

Glazba i književnost 

 Valérian i Laureline, francuski strip-likovi iz 1960-ih
 Valerian, pseudonim koji koristi engleski glazbenik Gary Numan (rođ. 1958.)
 Valerian, lik u knjizi The Book of Dead Days autora Marcusa Sedgwicka